Nationale Sluitingsprijs 2016 var den 83. udgave af cykelløbet Nationale Sluitingsprijs. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. oktober 2016. Løbet blev vundet af Roy Jans fra .

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger

Nationale Sluitingsprijs
UCI Europe Tour 2016